Sunne (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Sunne (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.